Zbigniew Kowalski (1912–2008) – oficer Polskiej Marynarki Wojennej
 Zbigniew Kowalski (1921–2013) – polski prawnik, oficer Polskich Sił Zbrojnych
 Zbigniew Kowalski (1936–1987) – polski historyk
 Zbigniew Kowalski (1916–?) – polski bokser
 Zbigniew Kowalski zob. Zbigniew Preisner
 Zbigniew Kowalski (1924–1992) – polski matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (zm. 1992)
 Zbigniew Kowalski (1927–2020) – polski elektroenergetyk, prof. dr hab. Wydziału Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej